

Sigle 
 ASW  – da anti-submarine warfare, complesso di tecniche e strumentazioni usate per la guerra anti-sommergibile

Codici 
 ASW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Daraw di Assuan (Egitto)
 asw – codice ISO 639-3 della lingua dei segni aborigena australiana